Grote populierenhaan
 Kleine populierenhaan